|-
|(97001)||1999 TW238|| align=right|15,1|| align=right|2,767|| align=right|0,132|| align=right|6,13|| align=right|4,601||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97002)||1999 TX240|| align=right|15,1|| align=right|2,797|| align=right|0,022|| align=right|7,07|| align=right|4,677||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97003)||1999 TZ240|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,058|| align=right|6,87|| align=right|4,650||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97004)||1999 TS241|| align=right|14,5|| align=right|2,703|| align=right|0,134|| align=right|11,24|| align=right|4,443||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97005)||1999 TT243|| align=right|15,0|| align=right|2,883|| align=right|0,018|| align=right|1,20|| align=right|4,895||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97006)||1999 TS246|| align=right|16,1|| align=right|2,768|| align=right|0,064|| align=right|3,36|| align=right|4,605||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97007)||1999 TU250|| align=right|15,7|| align=right|2,588|| align=right|0,080|| align=right|8,02|| align=right|4,164||MBA||9. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97008)||1999 TX251|| align=right|15,2|| align=right|2,639|| align=right|0,142|| align=right|13,91|| align=right|4,286||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97009)||1999 TN253|| align=right|16,2|| align=right|2,795|| align=right|0,116|| align=right|1,43|| align=right|4,673||MBA||10. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97010)||1999 TK256|| align=right|15,1|| align=right|2,755|| align=right|0,030|| align=right|5,89|| align=right|4,572||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97011)||1999 TS256|| align=right|15,8|| align=right|2,611|| align=right|0,087|| align=right|2,42|| align=right|4,219||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97012)||1999 TC260|| align=right|16,3|| align=right|2,781|| align=right|0,197|| align=right|2,18|| align=right|4,638||MBA||13. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97013)||1999 TJ260|| align=right|15,7|| align=right|3,110|| align=right|0,182|| align=right|0,45|| align=right|5,483||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97014)||1999 TV260|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,178|| align=right|13,84|| align=right|4,285||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97015)||1999 TR262|| align=right|14,4|| align=right|2,639|| align=right|0,130|| align=right|14,27|| align=right|4,286||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97016)||1999 TS262|| align=right|13,8|| align=right|2,633|| align=right|0,147|| align=right|14,71|| align=right|4,273||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97017)||1999 TJ263|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,121|| align=right|3,59|| align=right|4,126||MBA||15. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97018)||1999 TB271|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,143|| align=right|7,16|| align=right|3,760||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97019)||1999 TW274|| align=right|16,1|| align=right|2,605|| align=right|0,155|| align=right|3,71|| align=right|4,203||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97020)||1999 TX278|| align=right|14,1|| align=right|2,901|| align=right|0,049|| align=right|16,70|| align=right|4,940||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97021)||1999 TJ279|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,039|| align=right|14,12|| align=right|4,328||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97022)||1999 TT279|| align=right|15,0|| align=right|3,182|| align=right|0,158|| align=right|1,77|| align=right|5,675||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97023)||1999 TZ280|| align=right|15,4|| align=right|2,624|| align=right|0,174|| align=right|13,89|| align=right|4,250||MBA||8. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97024)||1999 TS283|| align=right|14,8|| align=right|2,606|| align=right|0,132|| align=right|9,32|| align=right|4,207||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97025)||1999 TK284|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,138|| align=right|14,59|| align=right|4,284||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97026)||1999 TF287|| align=right|15,3|| align=right|2,710|| align=right|0,055|| align=right|4,35|| align=right|4,461||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97027)||1999 TJ289|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,101|| align=right|4,82|| align=right|4,228||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97028)||1999 TA292|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,131|| align=right|4,10|| align=right|4,363||MBA||11. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97029)||1999 TT323|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,159|| align=right|12,02|| align=right|4,398||MBA||14. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97030)||1999 UA2|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,296|| align=right|2,50|| align=right|4,185||MBA||18. oktober 1999||Olathe||Olathe
|-
|(97031)||1999 UW2|| align=right|13,9|| align=right|2,570|| align=right|0,095|| align=right|14,30|| align=right|4,120||MBA||19. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(97032)||1999 UL3|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,223|| align=right|7,99|| align=right|4,610||MBA||20. oktober 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(97033)||1999 UW3|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,170|| align=right|2,27|| align=right|4,105||MBA||31. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(97034)||1999 UK7|| align=right|14,6|| align=right|1,853|| align=right|0,268|| align=right|24,20|| align=right|2,523||MBA||30. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97035)||1999 UB8|| align=right|15,2|| align=right|2,646|| align=right|0,240|| align=right|2,72|| align=right|4,304||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97036)||1999 UR8|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,082|| align=right|2,99|| align=right|4,313||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97037)||1999 US8|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,143|| align=right|14,29|| align=right|4,428||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97038)||1999 UX14|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,100|| align=right|12,77|| align=right|4,241||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97039)||1999 UB15|| align=right|15,4|| align=right|2,561|| align=right|0,082|| align=right|5,09|| align=right|4,098||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97040)||1999 UJ15|| align=right|14,0|| align=right|2,603|| align=right|0,144|| align=right|11,83|| align=right|4,200||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97041)||1999 UT15|| align=right|15,4|| align=right|2,679|| align=right|0,142|| align=right|5,02|| align=right|4,385||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97042)||1999 UM19|| align=right|15,9|| align=right|3,048|| align=right|0,101|| align=right|4,31|| align=right|5,322||MBA||30. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97043)||1999 UE24|| align=right|14,4|| align=right|2,746|| align=right|0,196|| align=right|6,14|| align=right|4,550||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97044)||1999 UL26|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,259|| align=right|3,29|| align=right|4,421||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97045)||1999 UY29|| align=right|16,5|| align=right|2,585|| align=right|0,100|| align=right|1,71|| align=right|4,154||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97046)||1999 UF30|| align=right|16,1|| align=right|2,666|| align=right|0,059|| align=right|3,65|| align=right|4,353||MBA||31. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97047)||1999 UN35|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,163|| align=right|10,43|| align=right|4,190||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97048)||1999 US42|| align=right|15,1|| align=right|2,659|| align=right|0,159|| align=right|11,02|| align=right|4,336||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97049)||1999 UK44|| align=right|15,0|| align=right|2,675|| align=right|0,124|| align=right|12,67|| align=right|4,374||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97050)||1999 UD45|| align=right|15,2|| align=right|2,676|| align=right|0,204|| align=right|10,70|| align=right|4,378||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97051)||1999 UO49|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,130|| align=right|8,04|| align=right|4,103||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97052)||1999 UV49|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,131|| align=right|6,37|| align=right|4,472||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97053)||1999 UY49|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,092|| align=right|2,80|| align=right|4,124||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97054)||1999 UO50|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,257|| align=right|4,62|| align=right|4,154||MBA||30. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97055)||1999 UE52|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,163|| align=right|11,34|| align=right|4,350||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97056)||1999 UL52|| align=right|14,7|| align=right|2,637|| align=right|0,124|| align=right|15,98|| align=right|4,281||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97057)||1999 UY52|| align=right|15,0|| align=right|2,658|| align=right|0,158|| align=right|14,82|| align=right|4,332||MBA||31. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(97058)||1999 UA59|| align=right|14,6|| align=right|2,773|| align=right|0,058|| align=right|11,79|| align=right|4,617||MBA||30. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97059)||1999 VU3|| align=right|15,4|| align=right|2,950|| align=right|0,117|| align=right|3,09|| align=right|5,065||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97060)||1999 VF4|| align=right|15,6|| align=right|2,725|| align=right|0,171|| align=right|3,80|| align=right|4,496||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97061)||1999 VE5|| align=right|14,3|| align=right|2,639|| align=right|0,134|| align=right|14,69|| align=right|4,286||MBA||5. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97062)||1999 VZ5|| align=right|13,1|| align=right|2,996|| align=right|0,087|| align=right|11,83|| align=right|5,186||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(97063)||1999 VK14|| align=right|16,4|| align=right|1,867|| align=right|0,098|| align=right|24,52|| align=right|2,550||MBA||2. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97064)||1999 VF16|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,079|| align=right|2,56|| align=right|4,682||MBA||2. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97065)||1999 VV20|| align=right|14,0|| align=right|2,853|| align=right|0,108|| align=right|15,90|| align=right|4,817||MBA||9. november 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(97066)||1999 VC21|| align=right|15,7|| align=right|2,682|| align=right|0,148|| align=right|2,22|| align=right|4,392||MBA||13. november 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(97067)||1999 VL21|| align=right|16,1|| align=right|2,710|| align=right|0,193|| align=right|3,55|| align=right|4,461||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97068)||1999 VT21|| align=right|15,8|| align=right|2,682|| align=right|0,289|| align=right|4,10|| align=right|4,392||MBA||12. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97069)||1999 VB23|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,065|| align=right|8,65|| align=right|4,223||MBA||12. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(97070)||1999 VK26|| align=right|14,0|| align=right|3,158|| align=right|0,106|| align=right|17,77|| align=right|5,612||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97071)||1999 VO27|| align=right|14,3|| align=right|2,802|| align=right|0,118|| align=right|7,21|| align=right|4,689||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97072)||1999 VU27|| align=right|16,2|| align=right|2,304|| align=right|0,135|| align=right|4,08|| align=right|3,496||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97073)||1999 VW28|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,194|| align=right|2,08|| align=right|4,582||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97074)||1999 VR30|| align=right|14,7|| align=right|3,045|| align=right|0,080|| align=right|0,85|| align=right|5,313||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97075)||1999 VF32|| align=right|14,2|| align=right|3,005|| align=right|0,115|| align=right|12,13|| align=right|5,208||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97076)||1999 VT32|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,048|| align=right|4,77|| align=right|4,643||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97077)||1999 VG33|| align=right|14,6|| align=right|3,101|| align=right|0,047|| align=right|9,32|| align=right|5,460||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97078)||1999 VS33|| align=right|15,9|| align=right|2,597|| align=right|0,143|| align=right|0,90|| align=right|4,185||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97079)||1999 VO36|| align=right|13,5|| align=right|2,692|| align=right|0,147|| align=right|13,63|| align=right|4,416||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97080)||1999 VZ36|| align=right|15,4|| align=right|2,679|| align=right|0,075|| align=right|3,85|| align=right|4,385||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97081)||1999 VW38|| align=right|15,6|| align=right|2,636|| align=right|0,087|| align=right|1,83|| align=right|4,280||MBA||10. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97082)||1999 VW39|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,201|| align=right|12,21|| align=right|4,394||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97083)||1999 VS44|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,231|| align=right|4,48|| align=right|4,210||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97084)||1999 VJ45|| align=right|15,0|| align=right|2,797|| align=right|0,180|| align=right|9,04|| align=right|4,678||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97085)||1999 VM47|| align=right|14,6|| align=right|2,678|| align=right|0,094|| align=right|21,91|| align=right|4,383||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97086)||1999 VH49|| align=right|15,0|| align=right|2,477|| align=right|0,129|| align=right|6,25|| align=right|3,897||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97087)||1999 VQ50|| align=right|14,4|| align=right|2,944|| align=right|0,067|| align=right|12,75|| align=right|5,051||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97088)||1999 VC54|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,109|| align=right|5,36|| align=right|4,246||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97089)||1999 VY56|| align=right|15,3|| align=right|2,928|| align=right|0,118|| align=right|2,15|| align=right|5,010||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97090)||1999 VM57|| align=right|15,8|| align=right|2,808|| align=right|0,045|| align=right|0,77|| align=right|4,703||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97091)||1999 VF59|| align=right|15,5|| align=right|2,700|| align=right|0,095|| align=right|2,20|| align=right|4,435||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97092)||1999 VP59|| align=right|16,2|| align=right|2,695|| align=right|0,087|| align=right|0,71|| align=right|4,423||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97093)||1999 VQ59|| align=right|14,6|| align=right|2,811|| align=right|0,081|| align=right|10,50|| align=right|4,712||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97094)||1999 VZ59|| align=right|15,0|| align=right|3,085|| align=right|0,120|| align=right|0,42|| align=right|5,418||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97095)||1999 VA61|| align=right|14,6|| align=right|2,931|| align=right|0,076|| align=right|12,78|| align=right|5,017||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97096)||1999 VC61|| align=right|15,1|| align=right|2,879|| align=right|0,092|| align=right|2,73|| align=right|4,883||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97097)||1999 VD65|| align=right|16,0|| align=right|2,737|| align=right|0,175|| align=right|3,06|| align=right|4,527||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97098)||1999 VF66|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,124|| align=right|16,23|| align=right|4,307||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97099)||1999 VN67|| align=right|15,8|| align=right|2,781|| align=right|0,245|| align=right|1,05|| align=right|4,636||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97100)||1999 VP67|| align=right|15,2|| align=right|2,522|| align=right|0,155|| align=right|10,65|| align=right|4,005||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97101)||1999 VU67|| align=right|14,0|| align=right|2,658|| align=right|0,129|| align=right|12,59|| align=right|4,334||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97102)||1999 VY69|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,076|| align=right|12,07|| align=right|5,151||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97103)||1999 VB70|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,017|| align=right|13,03|| align=right|4,231||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97104)||1999 VM71|| align=right|15,5|| align=right|2,865|| align=right|0,078|| align=right|2,41|| align=right|4,849||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97105)||1999 VP71|| align=right|15,4|| align=right|2,676|| align=right|0,082|| align=right|14,33|| align=right|4,376||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97106)||1999 VU71|| align=right|15,1|| align=right|2,924|| align=right|0,079|| align=right|2,78|| align=right|4,998||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97107)||1999 VC74|| align=right|16,3|| align=right|2,775|| align=right|0,035|| align=right|3,57|| align=right|4,621||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97108)||1999 VM78|| align=right|15,6|| align=right|2,731|| align=right|0,101|| align=right|3,92|| align=right|4,511||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97109)||1999 VD79|| align=right|15,9|| align=right|2,665|| align=right|0,090|| align=right|2,52|| align=right|4,351||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97110)||1999 VB82|| align=right|16,0|| align=right|2,517|| align=right|0,123|| align=right|1,51|| align=right|3,994||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97111)||1999 VJ83|| align=right|15,7|| align=right|2,732|| align=right|0,083|| align=right|4,05|| align=right|4,514||MBA||1. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97112)||1999 VW83|| align=right|15,3|| align=right|2,637|| align=right|0,076|| align=right|1,76|| align=right|4,281||MBA||3. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97113)||1999 VM86|| align=right|16,3|| align=right|2,770|| align=right|0,270|| align=right|9,95|| align=right|4,610||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97114)||1999 VK87|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,218|| align=right|6,27|| align=right|4,460||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97115)||1999 VG90|| align=right|15,6|| align=right|2,579|| align=right|0,179|| align=right|4,50|| align=right|4,142||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97116)||1999 VJ90|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,071|| align=right|1,24|| align=right|4,074||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97117)||1999 VJ94|| align=right|15,2|| align=right|2,609|| align=right|0,074|| align=right|2,30|| align=right|4,214||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97118)||1999 VS94|| align=right|15,2|| align=right|2,780|| align=right|0,087|| align=right|4,31|| align=right|4,635||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97119)||1999 VT94|| align=right|14,6|| align=right|2,552|| align=right|0,106|| align=right|6,31|| align=right|4,076||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97120)||1999 VX94|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,126|| align=right|1,75|| align=right|4,356||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97121)||1999 VK97|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,126|| align=right|3,03|| align=right|4,118||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97122)||1999 VM98|| align=right|15,4|| align=right|2,934|| align=right|0,102|| align=right|0,81|| align=right|5,025||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97123)||1999 VT98|| align=right|16,2|| align=right|2,551|| align=right|0,020|| align=right|2,50|| align=right|4,074||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97124)||1999 VD101|| align=right|14,7|| align=right|3,002|| align=right|0,057|| align=right|2,14|| align=right|5,201||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97125)||1999 VG102|| align=right|15,1|| align=right|2,606|| align=right|0,128|| align=right|14,09|| align=right|4,206||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97126)||1999 VR105|| align=right|14,8|| align=right|3,069|| align=right|0,070|| align=right|8,84|| align=right|5,375||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97127)||1999 VW107|| align=right|14,7|| align=right|3,157|| align=right|0,056|| align=right|4,94|| align=right|5,607||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97128)||1999 VH108|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,122|| align=right|10,64|| align=right|4,370||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97129)||1999 VB110|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,122|| align=right|1,29|| align=right|4,181||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97130)||1999 VN110|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,128|| align=right|7,75|| align=right|5,352||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97131)||1999 VV111|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,032|| align=right|4,03|| align=right|5,422||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97132)||1999 VQ114|| align=right|14,5|| align=right|2,593|| align=right|0,220|| align=right|11,88|| align=right|4,174||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97133)||1999 VF115|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,083|| align=right|14,26|| align=right|4,408||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97134)||1999 VG115|| align=right|14,6|| align=right|2,713|| align=right|0,116|| align=right|13,23|| align=right|4,468||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97135)||1999 VJ115|| align=right|14,9|| align=right|2,524|| align=right|0,178|| align=right|13,60|| align=right|4,010||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97136)||1999 VW115|| align=right|16,6|| align=right|2,838|| align=right|0,075|| align=right|2,06|| align=right|4,780||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97137)||1999 VW121|| align=right|16,0|| align=right|2,870|| align=right|0,010|| align=right|2,10|| align=right|4,862||MBA||4. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97138)||1999 VX123|| align=right|14,5|| align=right|3,043|| align=right|0,149|| align=right|12,49|| align=right|5,306||MBA||5. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97139)||1999 VA130|| align=right|15,8|| align=right|2,717|| align=right|0,063|| align=right|4,72|| align=right|4,479||MBA||11. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97140)||1999 VX132|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,228|| align=right|3,39|| align=right|3,489||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97141)||1999 VT133|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,223|| align=right|11,66|| align=right|4,334||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97142)||1999 VJ141|| align=right|15,1|| align=right|2,958|| align=right|0,103|| align=right|4,92|| align=right|5,087||MBA||10. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97143)||1999 VW142|| align=right|16,1|| align=right|2,574|| align=right|0,054|| align=right|4,05|| align=right|4,128||MBA||13. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97144)||1999 VM143|| align=right|14,1|| align=right|2,643|| align=right|0,174|| align=right|25,73|| align=right|4,295||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97145)||1999 VX144|| align=right|13,3|| align=right|2,560|| align=right|0,129|| align=right|14,33|| align=right|4,096||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97146)||1999 VR147|| align=right|15,4|| align=right|2,574|| align=right|0,117|| align=right|3,75|| align=right|4,128||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97147)||1999 VY148|| align=right|15,5|| align=right|2,818|| align=right|0,075|| align=right|3,81|| align=right|4,731||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97148)||1999 VY151|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,125|| align=right|6,98|| align=right|4,175||MBA||9. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97149)||1999 VM155|| align=right|15,4|| align=right|2,814|| align=right|0,101|| align=right|9,56|| align=right|4,719||MBA||15. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97150)||1999 VW156|| align=right|13,2|| align=right|3,191|| align=right|0,086|| align=right|14,54|| align=right|5,698||MBA||12. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97151)||1999 VA159|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,308|| align=right|3,81|| align=right|4,261||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97152)||1999 VU160|| align=right|15,4|| align=right|2,681|| align=right|0,102|| align=right|1,86|| align=right|4,390||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97153)||1999 VR161|| align=right|15,6|| align=right|2,796|| align=right|0,075|| align=right|3,27|| align=right|4,674||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97154)||1999 VA162|| align=right|14,3|| align=right|2,714|| align=right|0,173|| align=right|13,73|| align=right|4,469||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97155)||1999 VE163|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,152|| align=right|14,71|| align=right|4,016||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97156)||1999 VT163|| align=right|14,9|| align=right|2,945|| align=right|0,048|| align=right|2,10|| align=right|5,052||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97157)||1999 VP165|| align=right|14,9|| align=right|2,647|| align=right|0,047|| align=right|11,63|| align=right|4,305||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97158)||1999 VV166|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,041|| align=right|2,83|| align=right|4,420||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97159)||1999 VP172|| align=right|14,5|| align=right|2,970|| align=right|0,065|| align=right|11,61|| align=right|5,117||MBA||14. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97160)||1999 VE182|| align=right|15,4|| align=right|2,682|| align=right|0,135|| align=right|4,78|| align=right|4,390||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97161)||1999 VV182|| align=right|15,3|| align=right|3,108|| align=right|0,137|| align=right|1,30|| align=right|5,477||MBA||9. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97162)||1999 VW184|| align=right|15,0|| align=right|2,793|| align=right|0,127|| align=right|16,98|| align=right|4,667||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97163)||1999 VO186|| align=right|13,9|| align=right|3,001|| align=right|0,116|| align=right|10,91|| align=right|5,199||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97164)||1999 VX186|| align=right|14,5|| align=right|2,876|| align=right|0,073|| align=right|11,56|| align=right|4,877||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97165)||1999 VG187|| align=right|15,5|| align=right|2,564|| align=right|0,057|| align=right|2,83|| align=right|4,104||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97166)||1999 VO187|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,119|| align=right|2,86|| align=right|3,698||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97167)||1999 VG188|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,107|| align=right|3,30|| align=right|4,495||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97168)||1999 VO188|| align=right|14,0|| align=right|2,992|| align=right|0,078|| align=right|12,36|| align=right|5,176||MBA||15. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97169)||1999 VZ192|| align=right|15,1|| align=right|2,579|| align=right|0,107|| align=right|4,87|| align=right|4,142||MBA||1. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97170)||1999 VP194|| align=right|14,8|| align=right|2,731|| align=right|0,287|| align=right|10,38|| align=right|4,514||MBA||1. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97171)||1999 VE195|| align=right|15,9|| align=right|2,670|| align=right|0,113|| align=right|3,23|| align=right|4,363||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97172)||1999 VM195|| align=right|15,7|| align=right|2,595|| align=right|0,158|| align=right|3,48|| align=right|4,179||MBA||3. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97173)||1999 VJ197|| align=right|14,6|| align=right|2,837|| align=right|0,203|| align=right|10,07|| align=right|4,777||MBA||3. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97174)||1999 VL199|| align=right|13,9|| align=right|2,633|| align=right|0,130|| align=right|12,34|| align=right|4,271||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97175)||1999 VT203|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,221|| align=right|10,59|| align=right|4,199||MBA||9. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(97176)||1999 VV210|| align=right|14,3|| align=right|3,007|| align=right|0,043|| align=right|9,59|| align=right|5,213||MBA||13. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(97177)||1999 VG215|| align=right|15,5|| align=right|2,570|| align=right|0,162|| align=right|11,97|| align=right|4,120||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97178)||1999 VO216|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,159|| align=right|8,88|| align=right|4,602||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97179)||1999 VF223|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,091|| align=right|9,79|| align=right|5,392||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97180)||1999 VH224|| align=right|15,7|| align=right|2,747|| align=right|0,154|| align=right|7,76|| align=right|4,552||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97181)||1999 VV228|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,077|| align=right|8,60|| align=right|4,128||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97182)||1999 WC|| align=right|13,9|| align=right|2,557|| align=right|0,163|| align=right|13,03|| align=right|4,087||MBA||16. november 1999||Sabino Canyon||J. McGaha
|-
|(97183)||1999 WR1|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,022|| align=right|22,69|| align=right|4,091||MBA||25. november 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(97184)||1999 WG3|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,044|| align=right|3,20|| align=right|4,928||MBA||19. november 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(97185)||1999 WR4|| align=right|14,0|| align=right|2,971|| align=right|0,052|| align=right|11,31|| align=right|5,121||MBA||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(97186)||1999 WP8|| align=right|14,5|| align=right|3,013|| align=right|0,085|| align=right|12,38|| align=right|5,230||MBA||28. november 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(97187)||1999 WL10|| align=right|14,6|| align=right|2,738|| align=right|0,099|| align=right|11,30|| align=right|4,529||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97188)||1999 WG12|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,031|| align=right|6,17|| align=right|4,433||MBA||28. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97189)||1999 WV12|| align=right|15,6|| align=right|2,900|| align=right|0,122|| align=right|1,80|| align=right|4,939||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97190)||1999 WY14|| align=right|16,5|| align=right|2,591|| align=right|0,135|| align=right|0,55|| align=right|4,170||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97191)||1999 WD16|| align=right|16,2|| align=right|2,651|| align=right|0,103|| align=right|2,01|| align=right|4,316||MBA||29. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97192)||1999 WT16|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,169|| align=right|9,97|| align=right|4,572||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97193)||1999 WV16|| align=right|16,4|| align=right|2,625|| align=right|0,127|| align=right|0,81|| align=right|4,251||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97194)||1999 WR20|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,098|| align=right|4,71|| align=right|4,177||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97195)||1999 WC26|| align=right|15,2|| align=right|2,801|| align=right|0,105|| align=right|7,01|| align=right|4,687||MBA||30. november 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(97196)||1999 XR1|| align=right|14,0|| align=right|2,789|| align=right|0,259|| align=right|25,56|| align=right|4,656||MBA||3. december 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(97197)||1999 XB3|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,070|| align=right|3,06|| align=right|5,194||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97198)||1999 XJ3|| align=right|15,0|| align=right|2,738|| align=right|0,196|| align=right|6,41|| align=right|4,530||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97199)||1999 XD7|| align=right|15,7|| align=right|2,705|| align=right|0,206|| align=right|13,61|| align=right|4,448||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97200)||1999 XK8|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,137|| align=right|13,40|| align=right|4,263||MBA||3. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(97201)||1999 XQ8|| align=right|14,5|| align=right|2,730|| align=right|0,257|| align=right|11,25|| align=right|4,511||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97202)||1999 XJ11|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,086|| align=right|7,45|| align=right|4,560||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97203)||1999 XC15|| align=right|15,3|| align=right|1,914|| align=right|0,069|| align=right|27,61|| align=right|2,647||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97204)||1999 XC20|| align=right|14,4|| align=right|2,738|| align=right|0,098|| align=right|10,66|| align=right|4,530||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97205)||1999 XA22|| align=right|14,0|| align=right|2,768|| align=right|0,142|| align=right|8,28|| align=right|4,603||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97206)||1999 XE27|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,149|| align=right|15,12|| align=right|4,093||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97207)||1999 XV30|| align=right|15,4|| align=right|2,743|| align=right|0,077|| align=right|3,16|| align=right|4,541||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97208)||1999 XK33|| align=right|16,4|| align=right|1,954|| align=right|0,062|| align=right|24,51|| align=right|2,731||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97209)||1999 XM36|| align=right|13,4|| align=right|2,643|| align=right|0,121|| align=right|15,08|| align=right|4,295||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(97210)||1999 XX36|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,234|| align=right|10,10|| align=right|4,522||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(97211)||1999 XY36|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,072|| align=right|14,84|| align=right|4,272||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(97212)||1999 XT38|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,078|| align=right|2,01|| align=right|4,841||MBA||7. december 1999||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(97213)||1999 XN40|| align=right|15,3|| align=right|2,942|| align=right|0,096|| align=right|1,60|| align=right|5,045||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97214)||1999 XW41|| align=right|16,4|| align=right|2,731|| align=right|0,292|| align=right|2,07|| align=right|4,513||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97215)||1999 XS45|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,122|| align=right|3,53|| align=right|4,391||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97216)||1999 XW47|| align=right|15,8|| align=right|2,689|| align=right|0,252|| align=right|9,69|| align=right|4,410||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97217)||1999 XO48|| align=right|15,5|| align=right|2,951|| align=right|0,089|| align=right|1,06|| align=right|5,068||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97218)||1999 XS48|| align=right|15,3|| align=right|2,737|| align=right|0,168|| align=right|1,95|| align=right|4,528||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97219)||1999 XS49|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,095|| align=right|2,35|| align=right|4,197||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97220)||1999 XW49|| align=right|14,7|| align=right|2,945|| align=right|0,067|| align=right|2,86|| align=right|5,053||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97221)||1999 XH50|| align=right|15,7|| align=right|2,553|| align=right|0,172|| align=right|4,23|| align=right|4,078||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97222)||1999 XK50|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,150|| align=right|10,27|| align=right|5,425||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97223)||1999 XK51|| align=right|15,0|| align=right|3,025|| align=right|0,114|| align=right|1,31|| align=right|5,262||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97224)||1999 XG52|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,104|| align=right|1,46|| align=right|4,434||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97225)||1999 XY53|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,243|| align=right|2,54|| align=right|4,163||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97226)||1999 XC54|| align=right|13,8|| align=right|3,075|| align=right|0,072|| align=right|23,14|| align=right|5,391||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97227)||1999 XG54|| align=right|13,5|| align=right|2,981|| align=right|0,048|| align=right|11,64|| align=right|5,145||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97228)||1999 XW56|| align=right|13,8|| align=right|3,081|| align=right|0,093|| align=right|12,32|| align=right|5,408||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97229)||1999 XS57|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,042|| align=right|16,98|| align=right|5,400||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97230)||1999 XE59|| align=right|14,9|| align=right|2,753|| align=right|0,117|| align=right|5,17|| align=right|4,568||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97231)||1999 XG60|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,212|| align=right|13,75|| align=right|4,354||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97232)||1999 XO60|| align=right|15,4|| align=right|2,649|| align=right|0,119|| align=right|12,75|| align=right|4,311||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97233)||1999 XJ61|| align=right|15,0|| align=right|2,727|| align=right|0,243|| align=right|7,98|| align=right|4,504||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97234)||1999 XF62|| align=right|15,7|| align=right|2,664|| align=right|0,061|| align=right|5,82|| align=right|4,348||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97235)||1999 XO69|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,086|| align=right|12,92|| align=right|4,177||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97236)||1999 XW75|| align=right|13,5|| align=right|3,135|| align=right|0,212|| align=right|24,37|| align=right|5,551||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97237)||1999 XT77|| align=right|14,1|| align=right|3,171|| align=right|0,106|| align=right|4,23|| align=right|5,646||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97238)||1999 XY79|| align=right|14,9|| align=right|2,812|| align=right|0,109|| align=right|8,15|| align=right|4,714||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97239)||1999 XP81|| align=right|15,3|| align=right|2,851|| align=right|0,162|| align=right|3,30|| align=right|4,812||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97240)||1999 XP84|| align=right|13,6|| align=right|3,090|| align=right|0,190|| align=right|11,44|| align=right|5,432||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97241)||1999 XR84|| align=right|14,7|| align=right|2,811|| align=right|0,108|| align=right|1,67|| align=right|4,711||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97242)||1999 XE88|| align=right|14,6|| align=right|2,813|| align=right|0,137|| align=right|7,86|| align=right|4,718||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97243)||1999 XG90|| align=right|14,1|| align=right|3,069|| align=right|0,081|| align=right|11,32|| align=right|5,376||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97244)||1999 XL90|| align=right|14,6|| align=right|2,928|| align=right|0,271|| align=right|8,93|| align=right|5,008||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97245)||1999 XW92|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,150|| align=right|2,57|| align=right|5,143||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97246)||1999 XX93|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,246|| align=right|14,57|| align=right|5,116||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97247)||1999 XC101|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,131|| align=right|7,72|| align=right|5,360||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(97248)||1999 XO106|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,219|| align=right|12,90|| align=right|4,205||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97249)||1999 XT106|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,125|| align=right|11,00|| align=right|4,312||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(97250)||1999 XW107|| align=right|15,1|| align=right|2,770|| align=right|0,230|| align=right|2,17|| align=right|4,610||MBA||4. december 1999||Catalina||CSS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov